Arap ist der Familienname oder ein Namensteil folgender Personen:

 Alfred Kipkoech Arap Rotich (* 1957), kenianischer Priester, Militärbischof von Kenia
 Daniel arap Moi (1924–2020), kenianischer Politiker und zweiter Präsident von Kenia
 Larissa Iwanowna Arap (* 1958), russische Bürgerrechtlerin

ARAP steht für:

 die Abkürzung von „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“, siehe Rechnungsabgrenzung

Siehe auch:
 Arab

Abkürzung